Станислав Алексеевич Ильницкий (род. , Белгород, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб УНИКС.

Карьера 
Заниматься баскетболом начал в родном городе Белгороде. Первый тренер — Виктор Николаевич Швед. В 15 лет был приглашён на просмотр в «Химки». После недели тренировок со сверстниками, Станиславу предложили остаться. С 2009 года прошёл юношеские и молодёжные команды подмосковного клуба и в 2013 году дебютировал в основной команде.

В сезоне 2013/2014, выступая в составе «Химки-2», стал победителем Единой молодёжной Лиги ВТБ.

В октябре 2014 года продлил контракт с «Химками» до 2016 года.

В сезоне 2015/2016, в 33 матчах Единой лиги ВТБ, Ильницкий набирал 2,6 очка и 2,2 подбора за 12 минут на площадке. По окончании сезона продлил контракт с «Химками» ещё на один сезон.

В сезоне 2016/2017 Ильницкий провёл за подмосковную команду 33 игры в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем записывал на свой счет 3,2 очка, 0,6 передачи и 2,3 подбора за 12,5 минут игрового времени. В Еврокубке провёл 17 встреч, в которых набирал 4,6 очка, 3,5 подбора и 0,9 передач, проводя на паркете 14 минут.

По истечении контракта с «Химками» Ильницкий перешёл в «Локомотив-Кубань». В составе краснодарского клуба Станислав стал обладателем Кубка России и серебряным призёром Еврокубка.

Перед началом сезона 2020/2021 Ильницкий был выбран капитаном «Локомотива-Кубань».

1 февраля 2021 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд» Единой лиги ВТБ. По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, в котором приняли участие 23 издания, Ильницкий попал в состав команды «Звёзды России». В этой игре Станислав провёл на площадке 10 минут 56 секунд и отметился 8 очками, 5 подборами и 4 передачами.

В марте 2021 года Ильницкий продлил контракт с «Локомотивом-Кубань» ещё на 1 сезон.

Сборная России 
Регулярно выступает за сборную России различных возрастов. В 2014 году принял участие в чемпионате Европы среди юношей до 20 лет.

На Универсиаде 2015 года, в составе студенческой сборной России, стал бронзовым призёром турнира.

Летом 2016 года Ильницкий получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ», по итогам которого несколько игроков смогут присоединиться к тренировкам основной сборной России. После заключительного этапа подготовки и лагеря в целом, решением тренерского штаба во главе с Сергеем Базаревичем, Ильницкий продолжил работу с национальной командой.

В апреле 2017 года Ильницкий был включён в расширенный список кандидатов в сборную России, для подготовки к Евробаскету-2017, но в окончательную заявку на турнир не попал.

В ноябре 2017 года Ильницкий был вызван на сбор для подготовки к отборочным играм на чемпионат мира-2019.

В июне 2019 года Ильницкий попал в список кандидатов на участие в сборе перед чемпионатом мира-2019.

В январе 2020 года Ильницкий был включён в расширенный состав сборной России на отборочные игры Евробаскета-2021.

В ноябре 2021 года Ильницкий был включён в расширенный состав сборной России для участия в подготовке к матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборными Италии и Исландии.

В феврале 2021 года Ильницкий был вызван на сбор национальной команды для подготовки к двум матчам квалификации Кубка мира-2023 со сборной Нидерландов.

Награды 
Согласно приказу Министерства спорта РФ №109-нг от 3 августа 2015 года за подписью министра В.Л. Мутко, Станиславу Ильницкому присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса».

Достижения

Клубные 
  Обладатель Еврокубка: 2014/2015
  Серебряный призёр Еврокубка: 2017/2018
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (2): 2014/2015, 2016/2017
  Бронзовый призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2022
  Серебряный призёр чемпионата России (2): 2014/2015, 2016/2017
  Обладатель Кубка России: 2017/2018
  Чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014

Сборная России 
  Бронзовый призёр Универсиады: 2015

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Химки-Подмосковье»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК УНИКС
Игроки сборной России по баскетболу